

Linguistica
Riforma linguistica – tipo di pianificazione linguistica
Riforma ortografica – modifica della forma scritta di una lingua

Storica
 Riforma cattolica - moto di rinnovamento religioso, originato in Germania, che produsse una separazione in seno alla Chiesa cristiana.

Politica 
 Riforma – modifica sostanziale dell'assetto di un'istituzione, di un ordinamento, di un aspetto della società o di questa nel suo complesso, trasformandone le regole e le leggi fondamentali.

Religione 
Riforma cluniacense – movimento di riforma ecclesiale dell'alto medioevo, che rinnovò l'ordine benedettino e poi tutta la Chiesa cattolica
Riforma gregoriana – insieme di riforme della Chiesa cristiana dell'XI secolo
Riforma protestante – movimento religioso, con risvolti politici, della Chiesa cristiana nel XVI secolo e che ha portato alla nascita del protestantesimo
Riforma luterana – teologia e dottrine professate dalle chiese evangelico-luterane nate dalla Riforma protestante
Riforma cattolica o Controriforma – movimento della Chiesa cattolica del XVI secolo

Altro 
Riforma - L'Eco delle Valli Valdesi – rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi in Italia
Riforma gluckiana – tentativo di riforma dell'opera seria italiana
Riforma monetaria – modifica della politica monetaria

Altri progetti

Collegamenti esterni